Philippia är ett släkte av snäckor. Philippia ingår i familjen Architectonicidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Philippia